Левик — фамилия. Известные носители:

 Левик, Борис Вениаминович (Бениаминович, 1898—1976) — советский музыковед, педагог
 Левик, Вильгельм Вениаминович (1907—1982) — русский поэт-переводчик, литературовед, художник.
 Левик, Джордж (, 1876—1956) — английский врач и биолог, участник экспедиции «Терра Нова».
 Левик, Себастьян (род. 1971) — французский легкоатлет-многоборец.
 Левик, Сергей Юрьевич (Израиль Юделевич, 1883—1967) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
 Левик, Юрий Сергеевич (род. 1950) — советский и российский физиолог, доктор биологических наук.